Meltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Meltzer (1928–2017), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

 Brad Meltzer (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller und Comicautor
 Christian Meltzer (1655–1733), deutscher Pfarrer und bedeutender Chronist des Erzgebirges
 Dave Meltzer (* 1961), US-amerikanischer Journalist
 David J. Meltzer (* 1955), US-amerikanischer Archäologe
 Ewald Meltzer (1869–1940), deutscher Mediziner
 Frederik Meltzer (1779–1855), norwegischer Kaufmann und Politiker
 Hermann Meltzer-Burg (1856–nach 1905), deutscher Schauspieler und Sänger
 Marlyn Meltzer (1922–2008), US-amerikanische Informatikerin
 Milton Meltzer (1915–2009), US-amerikanischer Historiker
 Otto Meltzer (1846–1909), deutscher Historiker und Gymnasialdirektor
 Samuel James Meltzer (1851–1920), US-amerikanischer Physiologe
 Steffen Meltzer, deutscher Polizeibeamter, Sicherheitstrainer und Publizist

Siehe auch:

 Melzer
 Melczer